Петралона — греческий топоним. Может означать:

 Петралона — район Афин.

См. также 
 Петралонская пещера